Die Skol World Darts Championship 2002 wurden vom 28. Dezember 2001 bis 5. Januar 2002 in Purfleet ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 9. Mal organisiert und fand wie in den vorherigen Jahren wieder in der Circus Tavern statt.

Titelverteidiger war Phil Taylor, der die letzten sieben der insgesamt acht Weltmeisterschaften alle gewann. Im Finale kam es zur Neuauflage des WM-Finals von 1999 gegen seinen Landsmann Peter Manley. Wie auch 1999 ging erneut Taylor als Sieger aus dem Match hervor, er besiegte Manley mit 7:0 Sätzen.

Turnierverlauf 
Das Teilnehmerfeld bestand aus insgesamt 32 Spielern aus 7 verschiedenen Ländern. Gespielt wurde im K.-o.-System. Die besten 16 Spieler der PDC Order of Merit waren gesetzt.

Debütanten 
Sowohl Kevin Painter, der 2004 knapp im Finale des Turniers scheitern sollte, als auch der BDO-Weltmeister von 1996, Steve Beaton nahmen nach ihrem Wechsel zur PDC erstmals teil.

Setzliste

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Ergebnisse

Teilnehmer pro Land und Runde

Weblinks 

 Ergebnisse

2002
Dartveranstaltung 2001
Dartveranstaltung 2002
Dartwettbewerb in Purfleet